

Meccanica
 La ghiera è un anello filettato  di bloccaggio.

Architettura
 La ghiera è sinonimo di archivolto.

Geografia
Ghiera d'Adda, o Gera d'Adda,  è una zona della province di Bergamo, di Milano e di Cremona e della pianura lombarda, compresa tra l'Adda ad ovest, il fiume Serio ad est, il fosso bergamasco a nord, mentre il confine a sud è soggetto a discussione.

Altri progetti